A Supercopa OLIMP da Rússia 2016 foi a 14º edição da Supercopa da Rússia, uma partida de futebol que foi disputada entre o campeão da Premier League Russa 2015-2016, CSKA Moskva, e o campeão da Copa da Rússia 2015-16, Zenit.

A partida foi realizada em 23 de julho de 2016, no Estádio Lokomotiv, em Moscou.

Detalhes da partida

Veja também 
 Premier League Russa 2015-16
 Copa da Rússia 2015-2016

Referências 

2016 no futebol